Горосито — распространённая аргентинская фамилия.

Известные носители 
 Горосито, Нестор (род. 1964) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Горосито, Рейнальдо Рауль (1950—2007) — аргентинский боксёр.
  (род. 1953) — аргентинский музыкант.